Plaatsen in Bulgarije
Boekovo (Blagoevgrad), een dorp in de gemeente Gotse Deltsjev, oblast Blagoevgrad
Boekovo (Plovdiv), een dorp in de gemeente Parvomaj, oblast Plovdiv
Boekovo (Smoljan), een dorp in de gemeente Madan, oblast Smoljan
Goljamo Boekovo, een dorp in de gemeente Sredets, oblast Boergas